Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1896 rozegrano w dniach 13 – 21 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Charlotte Cooper -  Alice Simpson Pickering, 6–2, 6–3

Gra podwójna mężczyzn 
 Wilfred Baddeley /  Herbert Baddeley -  Reginald Doherty /  Harold Nisbet, 1–6, 3–6, 6–4, 6–2, 6–1

Przypisy 

1896 w tenisie ziemnym
1896 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat